Albret Katalin (?–?), V. Bernátnak, Albret urának a lánya
Albret Katalin (?–?), I. Károlynak, Albret urának a lánya
Albret Katalin (1495–1532) navarrai királyi hercegnő, Caen apátnője, az előbbi leánya